Plusieurs rois ou fils de rois espagnols du Moyen Âge sont désignés sous le nom de Sancho Ramirez :

 Sancho Ramirez (mort vers 1002), fils de Ramiro Garcés, fut roi de Viguera de 991 à sa mort ;
 Sanche I (lieu inconnu, vers 1043 – Huesca, après le ), fils de Ramire I, fut roi d'Aragon de 1063 à 1094 ;
 Sancho Ramirez, fils illégitime de Ramire I, fut comte d'Aibar et de Javierrelatre.